Аджидере
 Ази Асланов
 Алов-Араз-Шарг
 Алят-дениз
 Амирарх
 Азери-Чираг-Гюнешли
 Апшерон
 Атешгях
 Ашрафи
 Бабазанан
 Бахар
 Борзунли
 Булла-Дениз
 Гошадаш
 Гум-дениз
 Гюргяны-дениз
 Дальмамедли
 Дан-Улдузу
 Дуванны-дениз
 Зардоб
 Зафар-Машал
 Инам
 Казанбулак
 Карабагли
 Карабах
 Кара-Эйбат
 Каратаг
 Кировтаг
 Кушхана
 Ленкорань-Дениз
 Мирбашир
 Мишовтаг
 Муган-дениз
 Мурадханли
 Моллакенд
 Нафталан
 Нефтечала
 Нефт Дашлары
 Пирсатаг
 Сангачалы-дениз
 Советабад
Сураханы
 Талыш-Дениз
 Туркян-дениз
 Шах-Дениз
 Хара-Зире-адасы
 Хилли
 Хурсангия
 Янана-Тава

См. также 
 Бакинский нефтегазоносный район
 Южно-Каспийский нефтегазоносный бассейн
 ГНКАР

Ссылки 

 
Нефт
Нефт
Азерб